André Cools – politico belga
 Bob Cools – politico belga
 Dion Cools – calciatore belga
 Jens Cools – calciatore belga
 Julien Cools – ex calciatore belga
 Kobe Cools – calciatore belga
 Reginaldus Cools – vescovo cattolico fiammingo